Daigo peut faire référence à :

Personnes 
 Daigo (885-930), empereur japonais ;
 Daigo (1978-), chanteur japonais.

Patronyme 

 Naoyuki Daigo (1981-), athlète japonais ;
 Tadashige Daigo (1891-1947), vice-amiral de la Marine impériale japonaise ;
 Takeo Daigo (1938-2019), joueur de baseball japonais.

Lieux 
 Daigo, bourg japonais de la préfecture d'Ibaraki.

Autres usages 
 Daigo-ji, temple bouddhiste à Kyoto  ;
 Daigo, une station du métro de Kyoto.

Homonymie de toponyme